Le gouvernement Werner-Schaus peut faire référence au :
 Premier gouvernement Werner-Schaus, du  au  ;
 Deuxième gouvernement Werner-Schaus, du  au .

Voir aussi 
 Pierre Werner
 Eugène Schaus
 Gouvernement du Luxembourg